Владимир Рейнталь:
 Рейнталь, Владимир Ричардович (1871—1915) — подполковник, герой Первой мировой войны.
 Рейнталь, Владимир Яковлевич (1838—1913) — генерал от артиллерии, член Военного совета Российской империи.